Harpellaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Harpellaceae i ordningen Harpellales, divisionen oksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Harpellales, klassen Trichomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Harpellaceae